

Населені пункти та їхні частини
 Вольниця — село в гміні Яблонна Люблінського повіту Люблінського воєводства
 Вольниця — село в гміні Любоміно Лідзбарського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Вольниця — частина села Зрембиці в гміні Ольштин Ченстоховського повіту Сілезького воєводства

Примітки